Sanna (Wisla), een zijrivier van de Wisla in Polen
Sanna (Inn), een zijrivier van de Inn in Oostenrijk
Sanna (Italië), een plaats in Italië
Sanna (voornaam), een meisjesnaam
Sänna (Estland), een dorp in Estland
Sänna (Zweden), een dorp in Zweden